Servon (Mancha)
 Servon (Sena e Marne)